Die schwedische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz.

EM-Qualifikation 2008

Spielergebnisse 

* Das Spiel wurde nach einem Spielabbruch beim Stand von 3:3 mit 3:0 für Schweden gewertet.

Abschlusstabelle 

(Stand: 21. November 2007 – Endstand)

Die ersten zwei Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Fußball-Europameisterschaft 2008.

Schwedisches Aufgebot 
Trainer Lars Lagerbäck gab das vorläufige Aufgebot am 13. Mai 2008 bekannt.

Verlauf

Vorrunde

Einzelnachweise 

Schweden
2008